Scooby Doo! Classic Creep Capers — игра в жанре платформер, выпущенная для Nintendo 64 и Game Boy Color в 2000 году. Сюжет игры основан на мультфильме компании Hanna-Barbera «Скуби-Ду».

Геймплей 
В каждом уровне Шегги и Скуби должны находить улики и ловушки по мере прохождения уровня. Помогают им Велма, Фред и Дафна.

Когда Шегги забоится достаточное количество раз, он убегает из экрана, и уровень начинается заново. Источником страха могут быть простые вещи, например открытие саркофага с мумией. Чтобы избавиться от страха, игрок должен найти еду в столовой или собирать закуски, которые лежат на земле.

В некоторых местах можно спрятаться от злодея.

Противниками являются привидения которых можно встретить в самом первом мультсериале «Скуби-Ду, Где ты!»: Чёрный Рыцарь, снежное привидение, Шаман, и король вурдалаков, который впервые появился в игре.

Восприятие критикой 
Игра получила разные оценки от критиков. Версия для Game Boy Color была оценена выше (7/10), чем версия для Nintendo 64 (6/10)

Ссылки 
 IGN: Ready for a Scooby Snack?

Игры для Nintendo 64
Игры для Game Boy Color
Компьютерные игры 2000 года
Платформеры
Игры Scooby-Doo